Ярынья — топоним в Новгородской области России:
 Ярынья (деревня);
 Ярынья (приток Поломети).